Riva est un nom propre, dont une origine peut être la traduction de  en italien, qui peut référer à :

Patronyme 
 Riva (famille), une famille patricienne de Venise.
 Antonello Riva (1962- ), joueur de basket-ball italien ;
 Antonio Riva (1896–1951), officier de l'armée de l'air italienne ;
 Carlo Riva (1922-2017), ingénieur et industriel italien ;
 Diana Maria Riva (1969-), actrice américaine ;
 Eddy Riva (1973- ), athlète français ;
 Emmanuelle Riva (1927-2017), actrice française ; 
 Fernando Riva (1930-2014), joueur de football suisse ;
 Ignacio J. De la Riva (né en 1960), herpétologiste espagnol ;
 J. Michael Riva (1948-), créateur de décors américain pour le cinéma ;
 Johan Dalla Riva (1978-  ), joueur de rugby à XV français ;
 Luigi Riva (1944- ), surnommé « Gigi », footballeur italien ;
 Maria Riva (1924-), actrice et biographe de Marlène Dietrich ;
 Normand Riva, fondateur du Centre de psychodrame appliqué ;
 Óscar de la Riva, joueur d'échecs espagnol puis andorran ;
 Paulin Riva (1994-), joueur français de rugby à XV ;
 Pia Riva (1935- ), skieuse alpine italienne

Géographie 
 Riva (rivière), rivière de Turquie.
 Riva del Garda, commune italienne du Trentin-Haut-Adige
 Riva Ligure, commune italienne de Ligurie
 Riva presso Chieri, commune italienne du Piémont
 Riva San Vitale, commune suisse du canton du Tessin
 Riva di Solto, commune italienne de Lombardie
 Riva Valdobbia, commune italienne du Piémont
 Santa Teresa di Riva, commune italienne de Sicile.

Autres 

 Riva (bateaux), marque de bateaux à moteur.
 Riva SpA, entreprise de sidérurgie.
 Riva (groupe de musique), groupe pop yougoslave des années 80.
 Riva (personnage) Personnage important dans "La Belgariade", œuvre fantasy  de David Eddings
 Riva (ville imaginaire) Ville imaginaire de "La Belgariade", œuvre fantasy  de David Eddings
 Rythme idioventriculaire accéléré, en médecine.
 Orlando Riva Sound, groupe allemand de musique disco actif de la fin des années 1970 au début des années 1980.

Voir aussi 
 Le Codex de Riva
 Riva Bella, un quartier de Ouistreham
 Jean-Michel Rivat (né en 1939), un parolier français
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme